Нассер Могадам (; 24 июня 1921, Тегеран — 11 апреля 1979, Тегеран) — иранский государственный деятель, 4-й и последний руководитель САВАК (июнь 1978 — февраль 1979). Деятель иранских шахских спецслужб. Генерал-лейтенант (Sepahbod) иранских вооруженных сил.

Биография

Военная карьера 
Нассер Могадам родился в 1921 году в Тегеране. Учился в военном лицее, после окончания которого поступил в Военную школу. В конце 1930-х годов Могадам изучал право на юридическом факультете Тегеранского университета.

«Специальное бюро сведений» и глава 3-го Департамента САВАК 
В 1958 году, при создании секретной службы «Специальное бюро сведений» («Daftar-e Vijeh»), Нассер Могадам был отобран Хоссейном Фардустом из среды офицеров, чтобы быть включенным в руководящий состав этой организации.

В 1963 году, после подавления антимонархического мятежа под ведомством Рухоллы Хомейни, с согласия генерала Фардуста, генерал Могадам был назначен директором «Специального бюро сведений». Нассер Могадам параллельно продолжал служить в департаменте контрразведки САВАК, став фактически вторым человеком в САВАК. В это же время шах назначил его директором «Департамента III», которая несла ответственность за деятельностью внутренней оппозицией и контролировавшая все аспекты внутриполитической жизни Ирана. В 1971 году генерал Нассер Могадам становится главой 2-го Бюро разведки и контрразведки шахской армии.

Могадам во главе САВАК (июнь 1978 — февраль 1979) 
В апреле 1978 года, генерал-лейтенант Нассер Могадам (начальник II-го бюро Генерального Штаба иранской армии) послал шаху конфиденциальное письмо, в котором он призывал:

В целях разряжения накаленной ситуации, шах пошёл на уступки иранской общественности (по настоятельной просьбе Вашингтона) и в июне 1978 года сместил с поста директора САВАК всесильного Нассири. Новым руководителем тайной полиции шах назначил генерал-лейтенанта Нассера Могадама, который имел хорошие связи в рядах оппозиционного лагеря, в том числе и среди шиитского духовенства.

Генерал Могадам ранее был главой военной контрразведки, считался противником пыток,  и его назначение должно было обеспечить лучшую интеграцию армии с секретной службой.

До июня 1978 г. генерал Могадам курировал «Департамент III» САВАК (служба внутренней разведки и безопасности).

С августа 1978 года, когда Иран уже был объят революционным пламенем, саваковцы свирепствовали и бесчинствовали в основном в крупных городах страны — Тегеран, Керманшах, Исфахан, Мешхед, Тебриз, Шираз, Ахваз и т.д., десятками уничтожая исламских активистов и агитаторов.

20 августа 1978 г. в Абадане, где был расположен гигантский нефтеперерабатывающий завод, во время пожара в кинотеатре «Рекс» погибло около 500 человек. Расследование, проведенное сотрудниками САВАК выявили связь шиитских священнослужителей с данным инцидентом. Однако, данное утверждение не было принято широкой общественностью, в связи с тем, что к тому времени слишком высоко было неверие в шахскую систему.

29 декабря 1978 г. шах Мохаммед Реза Пехлеви предложил одному из лидеров буржуазного Национального фронта, Шапуру Бахтияру, сформировать правительство. 31 декабря военное правительство генерала Азхари, призванное к власти 6 ноября, ушло в отставку.

Шах приказал своим генералам подчиняться и поддерживать правительство Шапура Бахтияра.

11 января в Ширазе происходили мирные демонстрации. Затем атмосфера накалилась: демонстранты стали сбрасывать с постаментов статуи шаха, напали на местную штаб-квартиру САВАК. Саваковцы отстреливались, среди нападавших были убитые и раненые, но толпа все же ворвалась в здание и подожгла его. Предварительно оттуда были вынесены телекс, фото- и радиоаппараты, груды досье — все это сжигалось на площади. Было сожжено также 19 автомобилей. Заместителя начальника провинциального управления САВАК растерзала толпа. Священнослужители призывали народ к порядку, но остановить бушующую толпу не смогли.

16 января 1979 года шах вместе с семьёй покинул пределы Ирана. 1 февраля Хомейни вернулся из эмиграции и лично возглавил революционный процесс. В общей сложности (с момента начала вооруженного восстания 9 февраля) исламистам понадобилось несколько дней, чтобы захватить власть. Три дня сторонники аятоллы сражались с имперской шахской гвардией «Бессмертные», саваковцами и верными монарху военными частями.

В свержении шахского режима иранские левые — в первую очередь леворадикалы из «Моджахедин-Э Хальк» и «Федаин-Э Ислами» — сыграли не меньшую (а непосредственно в Тегеране и большую) роль, чем исламисты.

12 февраля 1979 г. вся власть в Иране перешла в руки Временного революционного правительства, за спиной которого стоял Рухолла Мусави Хомейни.

Ранним утром 12 февраля иранское радио сообщило о победе исламской революции и о предоставлении верховной власти «высшему богословскому авторитету, законоведу, знатоку Корана и всех почитаемых мусульманами книг, уважаемому всеми верующими так, что его мнение воспринимается беспрекословно», то есть Хомейни. Эпоха светской государственности в Иране закончилась: авторитарную монархию сменила «тирания тюрбана». Победители начали охоту за сторонниками прежнего режима. Революционные комитеты и трибуналы в короткий период времени вынесли десятки тысяч смертных приговоров. Женщины, осмелившиеся сбросить чадру, подвергались публичным издевательствам, пыткам и казням. По мусульманской традиции их забивали камнями. Были арестованы видные шахские сановники, в том числе и экс-директор САВАК генерал Нассер Могадам.

Казнь 
11 апреля 1979 года генерал Нассер Могадам по решению Исламского революционного трибунала под председательством Садека Хальхали был расстрелян (вместе с ним казнили группу шахских генералов и политиков, в том числе бывшего директора САВАК Хасана Пакравана, бывшего командующего шахской гвардией Али Нешата, бывшего министра иностранных дел Аббаса-Али Халатбари, бывшего мэра Тегерана Голяма Реза Никпея). Были казнены все руководители САВАК (Хассан Пакраван, Нематолла Нассири и Нассер Могадам). Многие иранские эмигранты считают генерала Могадама предателем и изменником династии Пехлеви, который сделал все возможное, чтобы к власти в Иране пришли исламисты.

Примечания

Литература 
 
 Treaty Concerning the State Frontier and Neighbourly Relationships between Iran and Iraq (Done 6 March 1975 in Baghdad; in force 22 June 1976)
 Answer to History by Mohammad Reza Pahlavi ISBN 0-8128-2755-4
 Issa Pejman, Assar-e Angosht-e Savak vol. 1, Nima Publishing, Paris, février 1994.

Генералы Ирана
Противники Исламской революции
Персоналии:Спецслужбы Ирана
Казнённые в 1979 году
Казнённые военные